Łukasz Łukaszczyk (ur. 30 czerwca 2007) – polski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju.

Łukaszczyk trenuje skoki narciarskie od 7. roku życia. W lipcu 2019 w Ruhpolding zdobył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych (kategoria wiekowa do lat 13) podczas nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci. W sierpniu 2021 w Hinterzarten zajął 4. lokatę w zawodach FIS Youth Cup oraz zwyciężył w rywalizacji drużynowej. W sierpniu 2022 w Szczyrku zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w siódmej dziesiątce.

Stawał na podium mistrzostw Polski w skokach narciarskich – latem 2021 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym.

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Urodzeni w 2007